Пасту́х — человек, пасущий скот. Может также означать:

Топоним 
 Пастух — село в Болгарии.

Фамилия 
 Пастух, Анна Григорьевна (1928—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Пастух, Виктор Иванович (1957—1996) — советский и украинский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Пастух, Евгений Владимирович (род. 1979) — украинский хоккеист.
 Пастух, Родион Васильевич (род. 1974) — боксёр.
 Пастух, Семён Семёнович (род. 1951) — советский и российский театральный художник, сценограф, лауреат премий «Золотой софит» (2000) и «Золотая маска» (2000, 2006, 2016).

Художественные произведения 
 «Пастух» — советский художественный фильм 1957 года, режиссёр Искра Бабич.
 «Пастух» — американский вестерн 1958 года, режиссёр Джордж Маршалл.

См. также 
 Пастух и пастушка
 Пастух и царь
 Пастухов
 Пастушка (значения)
 Спутник-«пастух» — небольшой естественный спутник газовых планет в Солнечной системе.
 Кир II Великий (др.-перс. Куруш, что означает «Пастух») — персидский царь.
 Поклонение пастухов